Indianapolis 500 2004 je bila oseminosemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 2004.

Rezultati 

2004 v športu
2004